Gigny (Jura)
Gigny (Yonne)

Desambiguações de topônimos